Inori Minase – doppiatrice e cantante giapponese
 Nayuki Minase – personaggio che appare nella visual novel, nell'anime e negli altri media di Kanon
 Stazione di Minase – stazione ferroviaria giapponese delle Ferrovie Hankyū